Bangala kan syfta på:
Bangala (folk), en folkgrupp i Kongo-Kinshasa
Bangala (språk), ett språk i Kongo-Kinshasa, jämför lingalas historia
Bangala (distrikt), en administrativ enhet i Kongostaten och Belgiska Kongo
Makanza (ort), en ort i Kongo-Kinshasa som kallades Bangala under Kongostaten

Se även
Bengali, ett land i serien Fantomen som även kallas Bangalla